Le terme ligne 262 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Voies ferrées 
 Ligne 262 des chemins de fer belge
 Ligne 262 des chemins de fer tchèques

Voir aussi 
  

262